La route départementale 958, ou RD 958, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 58 en Meurthe-et-Moselle et dans la Meuse, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 158 dans l'Orne, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 358 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 458 dans l'Yonne et la Nièvre, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 658 en Tarn-et-Garonne, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de Meurthe-et-Moselle
 Routes de la Meuse
 Routes de la Nièvre
 Routes du Nord
 Routes de l'Orne
 Routes de Tarn-et-Garonne
 Routes de l'Yonne

958